Ali Mahdavi, artiste et photographe français d'origine iranienne.
 India Mahdavi, architecte, designer, scénographe française d'origine iranienne.
 Mohammad Reza Mahdavi-Kani, membre du clergé et homme politique iranien.
Patronyme iranien